Goldständer bezeichnet:
 einen Film der Austin-Powers-Reihe, siehe Austin Powers in Goldständer
 ein Album des deutschen Rappers B-Tight, siehe Goldständer (Album)